chrapy – część górnej wargi u niektórych ssaków
 chrapy – urządzenie stosowane na okrętach podwodnych do doprowadzania powietrza do silników spalinowych w czasie, kiedy okręt jest zanurzony

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Chrapy – osada w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Chrapy – część wsi Dzikowo w województwie kujawsko-pomorskim
 Chrapy – część wsi Głuchów w województwie łódzkim
 Chrapy – część wsi Przybysławice w województwie małopolskim
 Chrapy – część wsi Stróże w województwie małopolskim
 Chrapy – część wsi Kuźniaki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn